Off-Screen bezeichnet

 die Persönlichkeit und das Verhalten eines Schauspielers im Privatleben, im Gegensatz zu den Charakteren, die er im Film spielt (On-Screen), nicht zu verwechseln mit Off camera
 die Anweisung „OS“ in Drehbüchern, um gesprochenen Text oder ein Geräusch zu kennzeichnen, dessen Ursprung nicht im Blickwinkel der Kamera liegen soll
 Offscreen (Computer) bzw. „Offscreen-Buffer“, einen Speicherbereich, in dem ein Bildschirminhalt aufgebaut wird, während man einen anderen Bildschirminhalt sieht
 Offscreen (Film), einen dänischen Kinofilm
 Offscreen (Filmjournal), kanadisches Online-Filmjournal (ISSN 1712-9559)
 Offscreen (Visualisierung), eine Methode aus dem Bereich der Visualisierungstechnik, um Informationen außerhalb des Bildschirms am Bildschirmrand sichtbar zu machen